Splendor est un mot latin et anglais qui signifie  et qui peut désigner :

 Splendor, un film américain d’Elliott Nugent sorti en 1935;
 Splendor, un film franco-italien de Ettore Scola sorti en 1989 ;
 Splendor, un film américano-britannique de Gregg Araki sorti en 1999 ;
 Splendor, un jeu de société français ;
 Splendor, une équipe cycliste belge.

Homonymie de titre